Натуральне число 1322
 1322 рік до нашої ери
 1322 рік нашої ери